Mouvement de participation populaire, organisation politique d'Uruguay, membre du Frente Amplio
Mouvement de participation populaire (Colombie), parti politique colombien